Махачев (Махачёв) — дагестанская фамилия, часто встречается у аварцев, а так же среди лакцев. Происходит от личного имени Махач. От этого имени происходит название столицы Дагестана — Махачкала.

Известные носители 
 Махачев, Гаджи Нухиевич (1951—2013) — российский общественный и государственный деятель.
 Махачев, Ислам Рамазанович (род. 1991) — российский боец смешанного стиля, чемпион мира по боевому самбо.

 Махачева, Таус Османовна (род. 1983) — российская художница, внучка Расула Гамзатова.